

Виборчі блоки політичних партій 
 Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» — блок політичних партій, створений для участі у парламентських виборах 2002 року
 Блок «Наша Україна» — блок політичних партій, створений для участі у парламентських виборах 2006 року
 Блок «Наша Україна — Народна самооборона» — блок політичних партій, створений для участі у парламентських виборах 2007 року

Партії 
 Політична партія «Наша Україна» — українська політична партія
 Партія «Наша Україна» — назва української партії «Реформи і порядок» з 18 червня 2004 до 8 жовтня 2005

Інші організації 
 Молодіжний союз «Наша Україна» — всеукраїнська молодіжна громадська організація